Conceição do Jacuípe kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Conceição do Jacuípe (ort), Bahia, 
 Conceição do Jacuípe (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar